Марта́н Маржела́ (Ма́ртин Марже́ла, , ) — бельгийский модельер, основатель французского дома моды Maison Margiela. Окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 1979 году, за год до создания авангардного модного коллектива «Антверпенская шестерка».

Жизнь и карьера 
После окончания университета Маржела поселился в Париже и в течение пяти лет работал дизайнером-фрилансером. С 1985 по 1987 год он работал у Жана-Поля Готье, а затем представил свою первую коллекцию под собственным брендом Maison Martin Margiela, который он основал вместе со своим деловым партнером Дженни Мейренс в 1989 году.

С 1997 по 2003 год он был креативным директором женской линии Hermès. В 2010 году Мартан Маржела был назначен приглашенным членом Chambre Syndicale de la Haute Couture.

Маржела вручную переделывает в одежду от кутюр такие предметы, как старые парики, холсты и шёлковые платки. В 1980-х годах японские авангардисты во главе Рей Кавакубо повлияли на мировую моду своими эксцентричными и новаторскими моделями. Маржела и «антверпенская шестерка» продолжили это дело, восставая против роскошного мира моды с одеждой чрезмерно больших пропорций (например, с длинными руками), с подкладкой, швами и подолами снаружи. Концепция деконструкции, принятая Кавакубо, имеет значение и для модных высказываний Маржелы.

На протяжении всей своей карьеры Маржела поддерживал скромный личный образ. Он никогда не давал интервью и после показов остается за кулисами. Его лицо неизвестно публике, за всю его карьеру существует только одна известная фотография, сделанная в 1997 году Марсио Мадейрой, но так и не подтвержденная официально. Все контакты со СМИ осуществляются по факсу. Сверхнезаметный фирменный знак Maison Martin Margiela состоит из куска ткани с цифрами от 0 до 23. Значок прикреплен с внутренней стороны четырьмя маленькими белыми стежками и выглядывает наружу на одежде без подкладки.

Бренд Маржелы был приобретен OTB Group в 2002 году, и инсайдеры индустрии высказывали предположение, что Маржела мог захотеть уйти из-за творческих разногласий.

В 2008 году статья в New York Times позволила многим в мире моды впервые увидеть лицо Марджелы, а также сообщить, что он якобы предложил передать бразды правления своей компанией Рафу Симонсу, который, судя по всему, отклонил это предложение. Позже Хайдер Акерманн получил предложение занять должность креативного директора, но также отказался.

В октябре 2009 года основной акционер Maison Martin Margiela Ренцо Россо, президент OTB Group, публично заявил: «Мартана уже давно нет. Он здесь, но не здесь. У нас на борту новая свежая команда дизайнеров. Мы ориентируемся на молодую, реалистичную энергию будущего».

В декабре 2009 года в пресс-релизе было объявлено, что Маржела покинул бизнес. Замена креативному директору назначена не будет. Maison Martin Margiela продолжит существовать, но компания отказалась комментировать причины ухода Маржелы.

В октябре 2014 года креативным директором Maison Margiela (новое название) был назначен Джон Гальяно.

В августе 2020 года вышел документальный фильм о Мартане Маржеле — Martin Margiela: In His Own Words.

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1957 году
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 9 апреля
Дизайнеры Бельгии
Модельеры XX века
Модельеры XXI века
Родившиеся в Генте
Основатели домов высокой моды